

Persone 
 Pierre le Grand (XVII secolo) – pirata francese
 Fedde Le Grand (1977) – disc jockey e produttore discografico olandese

Geografia

Francia 
 Le Grand-Abergement – ex comune ora frazione di Haut-Valromey, comune nel dipartimento dell'Ain (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Le Grand-Bornand – comune nel dipartimento dell'Alta Savoia (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Le Grand-Bourg – comune nel dipartimento della Creuse (Nuova Aquitania)
 Le Grand-Celland – comune nel dipartimento della Manica (Normandia)
 Le Grand-Lemps – comune nel dipartimento dell'Isère (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Le Grand-Lucé – comune nel dipartimento della Sarthe (Paesi della Loira)
 Le Grand-Madieu – comune nel dipartimento della Charente (Nuova Aquitania)
 Le Grand-Pressigny – comune nel dipartimento dell'Indre e Loira (Centro-Valle della Loira)
 Le Grand-Quevilly – comune nel dipartimento della Senna Marittima (Normandia)
 Le Grand-Serre – comune nel dipartimento della Drôme (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Le Grand-Village-Plage – comune nel dipartimento della Charente Marittima (Nuova Aquitania)

Stati Uniti d'America 
 Le Grand o Legrand – località nella contea di Merced (California)
 Le Grand – città nella contea di Marshall (Iowa)

Svizzera 
 Le Grand-Saconnex – comune (Canton Ginevra)

Pagine correlate 
Grand – pagina di disambiguazione